Il doppio del Gerry Weber Open 1996 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Jacco Eltingh e Paul Haarhuis erano i detentori del titolo, ma hanno perso in semifinale contro Byron Black e Grant Connell.

Black e Connell hanno battuto in finale 6–1, 7–5 Evgenij Kafel'nikov e Daniel Vacek.

Teste di serie
 Evgenij Kafel'nikov /  Daniel Vacek (finale)
 Byron Black /  Grant Connell (campioni)
 Jacco Eltingh /  Paul Haarhuis (semifinali)
 Libor Pimek /  Byron Talbot (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Note 
 

Gerry Weber Open 1996
ATP Tour 1996